Ещё один год (фильм, 2010) — британский фильм режиссёра Майка Ли.
 Ещё один год (фильм, 2014) — российский фильм режиссёра Оксаны Бычковой.